Belgisch handbal
 Eerste nationale dameshandbal 2017/18
 Eerste nationale herenhandbal 2017/18